Dit is een lijst van alle metrostations van de metro van Hamburg.

Stations in gebruik

Geplande stations

Metro van Hamburg